Любе́гощи — село в Весьегонском муниципальном округе Тверской области России. Центр Любегощинского сельского поселения.

География 
Находится в 35 километрах к западу от города Весьегонск, на автодороге «Весьегонск—Любегощи—Сандово» (до Сандово — 28 км).

Расположено на левом берегу реки Реня, между впадающими в неё ручьями Туковка и Смычка.

История 

В XIX веке Любегощи крупное торговое село на пересечении Староустюжского и Смердынского трактов; в середине XIX века относилось к одноимённому приходу и волости Весьегонского уезда Тверской губернии. Считается, что в селе сохранилась усадьба помещиков Калитеевских, которым в волости принадлежало 1600 десятин земли, однако местный историк и старожил Малышев Н. Ф. считает, что изначально это было здание земской больницы. В пользу этого мнения говорит сама архитектура здания. Хотя со стороны дороги имеется портик с колоннадой, но ожидаемого здесь парадного подъезда и входа нет, как нет его и у здания вообще. Имеется только два довольно узких одностворчатых входа. Внутреннее устройство здания тоже никак не напоминает помещичью усадьбу. На самом деле усадьба Калитеевских действительно сохранилась: большое двухэтажное здание усадьбы находится неподалеку, в селе Попово. В 1858 году в Любегощах — 43 двора, 302 жителя, в 1889 — 67 дворов, 371 житель, земское училище, постоялый двор, водяная мельница, 18 торговых лавок, 9 ярмарок в год; промыслы: извоз, торговля. В 1918-25 годах село Любегощи — центр одноимённой волости и сельсовета Весьегонского уезда, в 1919 году — 72 двора, 449 жителей, волисполком, общество потребителей, почтовое отделение, культ.-просвет. кружок.

С 1929 года село являлось центром Любегощского сельсовета Весьегонского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — центр Любегощинского сельского поселения, с 2019 года — в составе Весьегонского муниципального округа. 

В 1997 году — 137 хозяйств, 317 жителей. Администрация сельского округа, совхоз «Любегощинский», средняя школа, детсад, больница, ДК, библиотека, магазин.

Население

Достопримечательности 
Сохранилась Троицкая церковь с остатками росписей (1888), дом причта (конец XIX в.).

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»
 Православные Храмы Тверской Земли
 Сборник статистических сведений о Тверской губернии. Т.11, вып.2: Весьегонский уезд. — 1894.

Населённые пункты Весьегонского района